Брянская губерния:

 Брянская губерния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1920—1929 годах. 
 Брянская губерния — крупнейший областной информационный круглосуточный телеканал.